Engdahl är ett svenskt efternamn som också kan stavas Engdal. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Engdahl 3 028
 Engdal 100
Tillsammans blir detta 3 128 personer.

Personer med efternamnet Engdahl eller Engdal
 Adrian Engdahl (född 1994), fotbollsmålvakt
 Alexis Engdahl (1848–1919), präst
 Axel Engdahl (1863–1922), skådespelare, revyförfattare och teaterchef
 Britt Engdal (född 1941), författare
 Bror Engdahl (1862–1936), grosshandlare
 Carl Engdahl (1864–1939), skådespelare och regissör
 Carl-Wilhelm Engdahl (1926–2012), fäktare
 Christina Engdahl (född 1940), arkitekt
 Ebba Engdahl (född 1991), handbollsspelare
 Elisabet Engdahl (född 1949), språkvetare, professor
 Emma Engdahl (född 1969), sociolog och författare
 Emma Engdahl-Jägerskiöld (1852–1930), finländsk operasångerska
 Eva Engdahl (1924–2018), pianist, kapellmästare, kompositör
 Frans Ludvig Engdahl (1855–1928), svensk-amerikansk skuptör
 Gunnar Engdahl (1921–2009), svensk militär
 Gustaf Theodor Engdahl (1874–1921), svensk präst och missionär
 Horace Engdahl (född 1948), litteraturvetare, ledamot av Svenska Akademien
 Ingvar Engdahl (1928–1992). konsthantverkare och inredningsarkitekt
 Johnny Engdal Silseth (född 1982), norsk rappare
 Karl Wiktor Engdahl (1864–1940), missionär
 Malin Engdahl (född 1985), fotbollsspelare
 Margit Hagenfeldt-Engdahl (1904–2005), konstnär
 Mathias Engdahl, företagare
 Niklas Engdahl (född 1974), skådespelare
 Nils Engdahl (1898–1983), friidrottare (sprinter)
 Paul Engdahl (1888–1976), konstnär
 Per Engdahl (1909–1994), grundare och ledare av den Nysvenska rörelsen
 Roland Engdahl (1914–1984), militär
 Signe Johansson Engdahl (1905–2010), simhoppare
 Stefan Engdahl (född 1950), marinofficer
 Thomas Engdahl (född 1964), förbundskapten i friidrott
 Wille Engdahl (1905–1981), fotbollsspelare och sportjournalist

Källor

Svenska efternamn